National Basketball Association 2000/2001 var den 55:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 31 oktober 2000 och avslutades den 18 april 2001 efter 1.189 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 29 lagen spelade 82 matcher var.

Fredagen den 15 juni 2001 vann Los Angeles Lakers sin trettonde NBA-titel (de fem första som Minneapolis Lakers) efter att ha besegrat Philadelphia 76ers med 4-1 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 11 februari 2001 i MCI Center i Washington D.C.. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 111-110.

Vancouver Grizzlies, Vancouver, British Columbia  spelade sin sista säsong innan de flyttade till Memphis i Tennessee och blev Memphis Grizzlies.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet 
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Los Angeles Lakers mot Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers vann finalserien med 4-1 i matcher

Källor 

NBA 2000/2001 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 2000/2001 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 2001 på basketball-reference.com
NBA history 2000/2001 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

2000 i Kanada
2000 i USA
2001 i Kanada
2001 i USA
Basketsäsongen 2000/2001
2000/2001